Okręty US Navy o nazwie USS "Chehalis":
 Pierwszy "Chehalis" (AOG-48) był zbiornikowcem typu Patapsco. 
 Drugi "Chehalis" (PGM-94) był kanonierką typu Asheville.

Chehalis